hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Harrison (ang. Harrison County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia